Bradstreet ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Bradstreet (1612–1672), amerikanische Dichterin
 John Bradstreet (1714–1774), britischer Offizier in Nordamerika
 Simon Bradstreet (1603–1697), letzter Gouverneur der Massachusetts Bay Colony